

Geografia 
 Raville-sur-Sânon – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione del Grand Est

Persone 
 Emmanuel Sanon – allenatore di calcio e calciatore haitiano
 Kriti Sanon – attrice indiana
 Issuf Sanon – cestista ucraino